Cneo Calpurnio Pisón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Calpurnio Pisón (cónsul 139 a. C.).— Cónsul en el año 139 a. C.
 Cneo Calpurnio Pisón (cónsul 23 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 23 a. C.
 Cneo Calpurnio Pisón (cónsul 7 a. C.).— Cónsul en el año 7 a. C.
 Cneo Calpurnio Pisón (cónsul 27).— Cónsul en el año 27. Cambió su praenomen a Lucio.
 Cneo Calpurnio Pisón (propretor).— Propretor en Hispania en el año 64 a. C.